Das Dameneinzel der  US Open 1970 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Margaret Court und Rosie Casals, das Court in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1970